Заливский — топоним.
 Заливский — хутор в Октябрьском районе Волгоградской области России.
 Заливский () — польская фамилия. Известные носители:
 Заливский, Томаш (1929—2006) — польский актёр театра и кино.
 Заливский, Юзеф (1797—1855) — польский повстанческий деятель, полковник армии Царства Польского, организатор партизанского выступления в 1833 году.

См. также 
 Залевский